Xincun Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xincun (socken i Kina, Shandong), 
 Xincun (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Xincun (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar